Catalònia, nom llatinitzat de Catalunya, país europeu a la costa nord-est de la península Ibèrica 
 (13868) Catalonia, asteroide descobert el 1999 
 Obres:
 Homage to Catalonia, novel·la de George Orwell
 Catalònia, revista de caràcter artístic i literari, publicada a Barcelona entre 1898-1900.
 Catalonia, revista de caràcter nacionalista publicada a Tarragona a principis del segle XX:
 Catalonia Today, revista a color escrita en anglès d'informació general sobre Catalunya 
 Nova Catalònia, simfonia per a gran orquestra composta per Joan Manén 
 Organitzacions:
 Club Catalònia, entitat creada el 1975 que agrupava partidaris de la via evolutiva cap a la democràcia i que rebutjaven el trencament democràtic
Editorial Catalonia, editorial fundada a Xile el 2003
 Grup Catalònia, fundació creada el 1988 que engloba a tres entitats sense ànim de lucre dedicades a gestionar i administrar equipaments i serveis destinats a l'atenció de persones amb discapacitat psíquica
 Hotel Catalonia Fira, gratacels de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
 Llibreria Catalònia, llibreria a la Ronda de Sant Pere de Barcelona que obrí el 1924 i tancà el 2013 
 Unió Barcelonista Catalònia, equip de futbol català de la ciutat de Barcelona dedicat a la promoció del futbol base 
 Museu Catalònia, equipament museístic impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 Altres:
 Catalonia (automòbil), automòbil concebut a Barcelona el 1907